Sierra Madre – nazwa kilku pasm górskich w różnych krajach

 Gwatemala:
 Sierra Madre de Chiapas – pasmo górskie w południowej części kraju

 Meksyk:
 Sierra Madre Południowa (Sierra Madre del Sur) – pasmo górskie na południu kraju
 Sierra Madre Zachodnia (Sierra Madre Occidental) – pasmo górskie w północno-zachodniej części kraju
 Sierra Madre Wschodnia (Sierra Madre Oriental) – pasmo górskie w północno-wschodniej części kraju
 Sierra Madre de Chiapas – pasmo górskie na południu kraju

 Filipiny:
 Sierra Madre (Filipiny) – pasmo górskie na wyspie Luzon

 Stany Zjednoczone:
 Sierra Madre (góry w Stanach Zjednoczonych) – pasmo górskie w stanie Kalifornia
 Sierra Madre – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles